La temporada 2010 fue la edición 5.º del Intercontinental Rally Challenge. Comenzó el 19 de enero en el Rally de Montecarlo y finalizó el 6 de noviembre en el Rally de Chipre.

Calendario

Equipos

Resultados 

 Solo los mejores siete resultados cuentan para el campeonato.

Campeonato de pilotos

Campeonato de Constructores

Referencias

Enlaces externos 

 Resultados temporada 2010. ewrc.com

 
2010